Seznam letalskih asov po številu zračnih zmag je urejen od najvišjega proti najnižjemu.

Glej tudi 

 seznam letalskih asov
 seznam tankovskih asov po številu zmag
 seznam podmorniških asov po številu zmag
 seznam vojaških osebnosti

Viri in zunanje povezave 
- v angleščini:
 Fighter Pilot »Ace« List (primarni vir)
 The Aerodrome (primarni vir za letalske ase prve svetovne vojne)
 Fighter aces  (dopolnilni vir)
 Air Aces (v angleščini in češčini)

Najuspešnejši